Синагога Маген Авраам (; ) — одна из главных синагог в Ливане, наряду со старейшей синагогой Ливана, которой является Сидонская синагога, которая была построена в 833, и которая, как полагают, была сооружена на фундаменте более старой синагоги, существовавшей до разрушения Второго Храма в 66 году нашей эры.
 
Расположена в бывшем еврейском районе Вади Абу Джамиль в Бейруте, была заброшена после израильского обстрела повредившего синагогу во время гражданской войны в Ливане. Восстановление синагоги началось в мае 2009 года и по состоянию на август 2010 года, ремонтные работы близились к завершению, художникам оставалось восстановить интерьер здания.

Маген Авраам имеет дочернюю синагогу в Канаде, Конгрегация Маген Авраам (Монреаль).

История 

Синагога была необходима выросшей и благоустроенной еврейской общине в Ливане в начале XX века. Она была построена в 1925 году и названа в честь сына Авраама Сассуна, Моше Авраама Сассуна из Калькутты, на землях, подаренных Исааку Манну. Она была построена по проекту архитектора Биндо Манхама и строительство осуществляли Эзра Беньямин и Иосиф Балайя. В связи с недостаточным финансированием, глава еврейской общины, Иосиф Фархи, оплатил завершение интерьера. Синагога также использовалась для преподавания Торы и научных лекций, свадеб и других праздничных мероприятий.

В 1950-х и 1960-х годах было шестнадцать синагог в Бейруте, и они были все полны, как свидетельствуют ливанские эмигранты, который переехали из Бейрута в Париж в 2003 году. Евреи имели такие же права, как и другие меньшинства и количество евреев увеличивалось даже после арабо-израильской войны 1948 года, к тому времени было около 14 000 евреев в Ливане. Даже во время конфликта 1975-76 годов, когда район синагоги находился под управлением ООП, та выделила охранников для защиты синагоги. В 1976 году, через год после начала гражданской войны, Иосиф Фархи передал свитки Торы из синагоги в Женеву, и поручил их попечению известного еврейско-ливанского банкира Эдмонда Сафра, который хранил их в казне своего банка. Большинство из них были с тех пор переданы в сефардскую синагогу в Израиле.

Хотя большая часть общины эмигрировала после кризиса 1958 года и начала гражданской войны в Ливане, около 100 еврейских семей все еще жили в квартале синагоги до израильского вторжения в Ливан. Во время ливанской войны 1982 года, подразделения арафатовской ООП и христианских фалангистов были расположены в Вади Абу Джамиль, что привело к израильским опасениям о наличии вооружённых палестинцев в этом районе. 12 августа 1982 года, израильские бомбардировки повредили синагогу. Синагога была оставлена после того как израильские снаряды попали в здание, оставив груды щебня и мусора разбросанными по полу. Две мраморные плиты представляющие десять заповедей и мраморная звезда Давида были также разрушены. Десятки еврейских семей были среди тех, кто стали беженцами в результате обстрела в этом районе.

Планы восстановления 
Как часть общего восстановления Бейрута после Ливанской войны 2006 года, ремонт разрушенной синагоги начался в 2009 году. Реализация проекта была согласована с правительством Ливана, Хезболлой, лидерами другие общин, как действие, которое показывает приверженность Ливана соблюдению прав еврейской общины Ливана. Реконструкция финансируется в сумме $200,000 из частных пожертвований, а также был выделен грант в размере $150 000 от Solidere, ливанской строительной фирмы, находящейся в частной собственности семьи Рафика Харири.

Первоначально, было принято решение бывшего премьер-министра Рафика Харири, восстановить синагогу и окружающий её сад. Однако восстановление тогда не состоялось. Рядом расположенная талмудическая школа была снесена для того, чтобы открыть другим новым зданиям вид на находящийся неподалеку берег.

Несмотря на это, к весне 2008 года, еврейские эмигранты выразили желание выделить средства на ремонт синагоги. Они хотели возобновить восстановление, после улучшения стабильности в Ливане. Вскоре после этого эмигранты опубликовали заявление, что синагога, а также еврейское кладбище в Содеко, начнут восстанавливаться с октября 2008 года. По данным Bloomberg, премьер-министр Фуад Синьора сказал следующее:

Лидер Хизбаллы Хасан Насралла, приветствовал восстановление, заявив: «Это религиозное место поклонения и его восстановление можно только приветствовать». Кроме того, Хусейн Рахал, пресс-секретарь Хизбаллы, сказал, что его организация также поддержала восстановление синагоги: «Мы уважаем еврейскую религию так же, как мы это делаем по отношению к христианству. Евреи всегда жили среди нас, у нас есть проблема только с израильской оккупацией земли»..

Переводы финансирования уже были получены 65-летний лидером еврейской общины, Исааком Арази. По его оценкам, на ремонт синагоги потребуется до $1 млн. Ему удалось привлечь до $ 40 000 на этот проект, и получить обещание на выделение дополнительных сумм. Солидер, гражданско-инжиниринговая компания, принадлежащая семье Харири, также дала $150 000 каждой из 14 религиозных организаций, на цели восстановления храмов в Ливане, до 2,1 миллиона долларов суммарно. «Мы помогаем всем общинам», сказал председатель Солидера Насер Хаммаа. Кроме того, в Швейцарии, несколько банков, чьи владельцы имеют ливано-еврейские корни, согласились предоставить финансирование. Один из них выделил сумму в $100 000, но Арази отказался оглашать какой именно.

Восстановление должно было начаться в ноябре 2008 года, однако мировой финансовый кризис скорректировал эти планы. Тем не менее, реконструкция началась, и как и другие строительные проекты в районе в настоящее время продолжается.

В 2014 году мусульманский адвокат, который занимается делами евреев в Бейруте, сказал, что есть только два раввина, которые могут посещать синагогу, и отрицает сообщения о том, что синагога будет вновь открыта.

См. также 
 Синагога Дейр-эль-Камар (Горный Ливан)
 Еврейское кладбище Бейрута
 История евреев в Ливане
 Вади Абу Джамиль

Примечания

Ссылки 
 Karam, Dima (October 2003), Beirut Synagogue is a Reminder of a Departed People , Daily Star.
 Hendler, Sefi (August 19, 2006), Beirut’s last Jews, Ynetnews.
 Lebanese Jewish Community Council in Beirut (formerly the Jews of Lebanon blog A. Beydoun)
 Corporation of Lebanese Jews in Canada
 Photographs

Синагоги Ливана
Бейрут
История евреев Ливана
Культовые сооружения, построенные в 1925 году